Cosmopolis kan syfta på följande:

 Cosmopolis (film), en kanadensisk drama-thrillerfilm (2012)

Geografi

Brasilien 

 Cosmópolis (ort), São Paulo, 
 Cosmópolis (kommun)

USA 

 Cosmopolis (ort i USA), Washington, Grays Harbor County, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar